Beckenstein ist der Familienname folgender Personen: 

 Alan R. Beckenstein (* 20. Jh.), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Jay Beckenstein (* 1951), US-amerikanischer Musiker 
 Johann Simon Beckenstein (1684–1742), deutscher Heraldiker und Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Beckstein (Begriffsklärung)
 Bekenstein
 Benkenstein